«Brick Game» (дословно — «Кирпичная игрá») — портативная игровая консоль со встроенными играми без возможности загрузки новых. Среди встроенных игр всегда находился «Тетрис» (из-за чего саму консоль в народе называют «Тетрисом»; впоследствии это название перешло и на другие подобные устройства), а состав и количество других игр различались. Консоль пользовалась популярностью в России и СНГ в 1990-х и 2000-х годах. В настоящее время данная консоль популярна среди любителей ретрокомпьютинга.

Внешний вид 
Классическая форма «Brick Game» — прямоугольная со скруглёнными углами. В нижней части консоли расположены кнопки управления, в верхней — экран. Экран и кнопки разделяет волнообразный изгиб для того, чтобы консоль было удобнее поддерживать. Классический вариант кнопок: верхний ряд — «Старт/пауза», «Включить/выключить» и «Звук», нижний — для управления игрой: «Влево», «Вправо», «Вверх», «Вниз», «Поворот». На передней панели, как правило, присутствует надпись  «99 in 1» или «9999 in 1» — количество игр на данной модели. Оно может изменяться от 2 до нескольких тысяч. Такое большое число получается из-за учёта всех незначительных модификаций в играх. Количество действительно разных игр на одном устройстве обычно составляет от 1 до 5.

Игровое поле 10 пикселей в ширину и 20 в высоту. Справа от поля — табло с цифровой индикацией текущей игры. Для игр сохраняется рекорд, сброс через извлечение батареек (2, 3 или 4 элемента AA).

Игры на «Brick Game» 
 «Тетрис» — обязательный, классический вариант, и дополнительно большое количество модифицированных версий: 5-клеточные, стирающие и заполняющие ряд фигуры и т. д.;
 «Змейка»;
 «Арканоид»;
 «Танки»;
 «Гонки».

Примечания

Ссылки 
 История тетриса. Как это было на самом деле
 Как тетрис захватил мир: правдивая история культовой игры

Ретрокомпьютинг
Тетрис
Портативные игровые системы
Электронные игры